Stankovich ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Stankovich (* 1980), Rugbyspieler
 Pietro Mattia Stankovich (1771–1852), Kanonikus, Archäologe, Historiker und Fachschriftsteller aus Istrien

Siehe auch: Stanković